Eckerskorn ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Eckerskorn (1867–1938), deutscher Schriftsteller
 Werner Eckerskorn (1919–2014), deutscher Tierarzt und Veterinärbeamter